Maquis, a második világháború alatti francia ellenállás csoportjainak a neve
 Maquis, ellenállók egy csoportja a Star Trek-univerzumban
 maquis, a macchia francia elnevezése